Дом 2:
 «Дом 2» — российское реалити-шоу.
 «Дом 2: Проклятая обитель» — американский фильм ужасов 1987 года режиссёра Этана Уайли.
 Дом 2 на улице Тхапсаева.